A 21 317-es számú mellékút megszűnt, egykor állomáshoz vezető út a Pest megyei Galgamácsa községben. A község önkormányzata 2018–2019 során átvette az út közútkezelői jogát a Magyar Közúttól, így a 21 317-es kikerült az állami közutak közül, és helyi közúttá minősítették át.

Az utolsó, 2017-es adatok szerint az éves összes forgalma 209 jármű/nap volt.

Története

A magyar kormány 2018 tavaszán írt ki pályázatot Pest megye területén önkormányzati utak felújítására gazdaságfejlesztési céllal. Galgamácsa önkormányzata más pályázatokkal összhangban a község Vasút (21 317-es számú mellékút) és Hétház utcáját jelölte ki a projekt központjaként. A Vasút utca közútkezelője, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. nem tervezte ennek az állomáshoz vezető út felújítását, ezért az önkormányzat a kormány pályázatán kívánta felújítani, amihez a kezelési jogot át kellett adni. A képviselő-testület 2018. február 12-i ülésen szavazta meg a 21 317-es út kezelési jogának tárgyalásának megkezdését. A Magyar Közúttal és a Nemzeti Vagyonkezelővel lefolytatott tárgyalás után a március 13-i ülésen fogadták el az út kezelőjogának átvételének megindítását. Az út 2019 elejére került önkormányzati tulajdonba, és márciusban minősítették át országos közútról helyi közúttá.

Nyomvonala

|}
|}

Jegyzetek

Források
 

21317
Galgamácsa